«Зульхиза» (, ) — известная лирическая башкирская и татарская народная песня узун-кюй.

История 
Мелодия песни впервые записана в 1937 году Л. Н. Лебединским в исполнении певцов М.Баимова и Х.Галимова.

В основе разных вариантов песни — неравный брак и трагическая судьба девушки. Отец Зульхизы, против её желания, выдаёт девушку замуж за богатого третьей женой. Наречённый тоскует по любимой и поёт песню.

Обработки песни осуществлены композиторами Р.Муртазиным (для голоса с флейтой), К.Рахимовым (для малого симфонического оркестра и для голоса с флейтой).

Использование мелодии 
Мелодия песни использована в опере «Айхылу» Н. И. Пейко (1943).

Исполнители 
Исполнителями песни были музыканты Б. Н. Валеева, Х. Л. Галимов, Б. М. Магадеева, Д. Д. Нурмухаметова, Г. К. Султанова, Т. Х. Узянбаева, А. С. Шаймуратова, Ания Туишева, Зайтуна Ахтямова, Сирина Вахитова.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. Уфа. 1996 г. с. 618.
 Лебединский Л. Н. Башкирские народные песни и наигрыши М., 1965.
 Башҡорт халыҡ ижады, 3 томда. 1 том. Өфө, 1954;
 Башҡорт халыҡ йырҙары. Өфө, 1954;
 Нэзершина Ф. А. Рухи хазиналар. Өфө, 1992;
 Буранголов М. Сәсән аманаты. Өфө, 1995.

Ссылки 
 
 
 

Узун-кюй
Татарская народная песня
Песни на татарском языке